A spanyol nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Jerezben rendezték május 4-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Mika Kallio végzett az élen, míg a Moto3-ban Romano Fenati diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Spanyolország
motogp
Andalúzia